Manticora o Manticore possono riferirsi a:

 Manticora – creatura leggendaria con testa umana, corpo di leone e coda di scorpione
 Manticora – genere di coleotteri della famiglia Carabidae
 Manticora – gruppo musicale heavy metal danese
 Manticore – film di fantascienza del 2005
 Mantícora – film spagnolo del 2022 scritto e diretto da Carlos Vermut
 Manticore Records – etichetta discografica britannica

Fumetti 
 Manticora – personaggio dei fumetti DC Comics
 Manticora – personaggio dei fumetti Marvel Comics